PY Волос Вероники () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 1180 световых лет (около 362 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,8m до +13,2m. Орбитальный период — около 0,2662 суток (6,3879 часа).

Характеристики 
Первый компонент — жёлтый карлик спектрального класса G9. Масса — около 0,2 солнечной, радиус — около 0,49 солнечного, светимость — около 0,15 солнечной. Эффективная температура — около 5153 K.

Второй компонент — оранжевый карлик спектрального класса K. Масса — около 0,75 солнечной, радиус — около 0,88 солнечного, светимость — около 0,38 солнечной. Эффективная температура — около 4833 K.

Примечания